Ganassi puede referirse a:

 Ganassi municipio en las Filipinas.
 Silvestro Ganassi dal Fontego músico italiano del siglo XV.
 Chip Ganassi Racing, equipo de automovilismo.